Kahramonhoi Todżikiston (2006) – 15. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Tadżykistanie. W rozgrywkach wzięło udział 12 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Tytułu nie obroniła drużyna Wachsz Kurgonteppa. Nowym mistrzem Tadżykistanu został zespół Regar-TadAZ Tursunzoda. Tytuł króla strzelców zdobył Fozil Sattorow, który w barwach klubu Todżik-Telekom Kurgonteppa zdobył 20 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Kahramonhoi Todżikiston

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Tadżykistanie
2006 w piłce nożnej
2006 w Tadżykistanie